Le genièvre désigne communément les baies comestibles de deux espèces de plantes : le genévrier commun et le genévrier cade.
 Le genièvre est une boisson alcoolisée.